Onderdistrict in Indonesië
 Klego (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Klego (Klego), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Klego (Pekalongan Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java